Гран-при Великобритании 1966 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 16 июля 1966 года на трассе Брэндс-Хэтч.

Из-за забастовки металлургов в Италии команда «Феррари» не смогла приехать на этот этап. Команда «Брэбем» выставила третий автомобиль с Крисом Ирвином за рулём. «Лотус» отказался от использования 16-цилиндрового двигателя BRM и его гонщики стартовали на автомобилях, оснащённых 2-литровыми моторами Climax и BRM. В гонки вернулись оправившийся от травм Джеки Стюарт и не нашедший более хорошего двигателя для своего автомобиля, чем итальянская Serenissima, Брюс Макларен. Стартовое поле было дополнено Тревором Тэйлором, выведшим на старт автомобиль Shannon, и Крисом Лоуренсом, на «Купере» которого стоял двигатель от спорпрототипа? «Феррари». Джек Брэбем завоевал второй и последний в своей карьере «Большой шлем», одержав победу с первого места на старте, установив быстрейший круг и лидируя от старта до финиша. Финишировавший вторым Денни Халм обеспечил команде Брэбем единственный в сезоне победный дубль.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-80 Джек Брэбем

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании